Ved kan syfta på:

 Ved – inom biologin i växter som har sekundär tillväxt, se xylem
 Ved – material som fås vid avverkning och bearbetning av träd, se trä
 Vedeldning – eldning med ved som bränsle
 -ved – ett svenskt ortnamnsefterled